Снігірьов () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Снігірьов Олексій Анатолійович ( 1968) — російський футболіст, нападник.
 Снігірьов Микола Михайлович ( 1940) — український радянський партійний діяч.
 Снігірьов Денис Леонідович ( 1974) — єпископ Бо́ярський від РПЦвУ.

Див. також 
 Снєгірьов

Російські прізвища